BTC puede referirse a:

 Bloque de tierra comprimida
 Oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan
 Bit Test and Complement, una instrucción en el conjunto de instrucciones x86
 Bitcoin
 Trifosgeno, también llamado bis(triclorometil) carbonato
 Bashkirian Airlines